Per Kajaani si può intendere:
 Kajaani – città finlandese
 Distretto di Kajaani – distretto della Finlandia
 Kajaaninjoki – fiume finlandese
 Fortezza di Kajaani – Fortezza nei pressi della città di Kajaani
 1519 Kajaani – asteroide